Dukuhsalam kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dukuhsalam, Tegal, by, Jawa Tengah, 
 Dukuhsalam, Brebes, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar